Mădăras (< ) se poate referi la:

 Mădăras (, ), Bihor
 Mădăras (, ), Satu Mare

Vezi și 
 Madarász
 Mădăraș
 Madaras

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară